Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy sowie eine Marineartillerieschule trugen den Namen HMS Cambridge nach der englischen Universitätsstadt Cambridge:

 Die erste Cambridge war ein Linienschiff 3. Klasse mit 70 Kanonen, das 1666 gebaut wurde, u. a. an den Seeschlachten in der Solebay (1672), vor der Bantry Bay (1689), bei Beachy Head (1690) und bei Barfleur (1692) teilnahm und 1694 in einem Sturm in der Nähe von Gibraltar sank.
 Die zweite HMS Cambridge war ein Linienschiff 3. Klasse mit 80 Kanonen, das 1744 an der Seeschlacht bei Toulon, 1759 an einem Angriff auf Martinique und 1762 an der Eroberung von Havanna teilnahm. Auf ihr dienten Fletcher Christian und William Bligh, zwei Hauptakteure der Meuterei auf der Bounty von 1789.
 Die dritte HMS Cambridge war ein Linienschiff 3. Klasse mit 80 Kanonen, das 1815 in Dienst gestellt, ab 1858 als Artillerieschulschiff verwendet und 1868/69 ausgemustert wurde.
 Die vierte HMS Cambridge hieß ursprünglich HMS Windsor Castle und war ein Linienschiff der 1. Klasse mit 100 Kanonen und Schraubenantrieb, das 1858 in Dienst gestellt wurde. Im Zuge ihrer Umwandlung in ein Artillerieschulschiff ersetzte die Windsor Castle 1869 die zuvor genannte Cambridge und erhielt deren Namen. Sie wurde 1908 ausgemustert.
 Die aus den beiden Artillerieschulschiffen hervorgegangene Marineartillerieschule der Royal Navy, zuvor schon als Cambridge Gunnery School bezeichnet, erhielt 1956 den Namen HMS Cambridge (obwohl es sich um eine Einrichtung an Land handelte). Sie wurde 2001 aufgehoben.

Literatur 
 William Laird Clowes u. a.: The Royal Navy. A History from the Earliest Times to 1900. Chatham Books, London 1996 (7 Bde., Nachdr. der Ausg. London 1897–1903).

Weblinks 
 Cambridge (1815)
 Windsor Castle / Cambridge (1858)
 Plymouth, Royal Naval Gunnery School - HMS Cambridge

Cambridge
Cambridge